Табаны — село в Бричанском районе Молдавии.
 Табань (команда) — морская команда, которая подаётся шлюпочным гребцам для того, чтобы они могли одновременно начать греблю в обратном направлении.